Puerto Español (en ) peut faire référence à :
 Puerto Español, une petite crique située à l'intérieur de la baie Aguirre, au sud de l'Argentine () ;
 Puerto Español, est une petite crique située dans la région des Lacs, au Chili ().